Walk Away − polski zespół grający muzykę fussion jazz
 "Walk Away" − utwór amerykańskiej piosenkarki Christiny Aguilery
 "Walk Away (Remember Me)" – singel amerykańskiej piosenkarki Pauli DeAndy
 "Walk Away" − singel amerykańskiej piosenkarki Kelly Clarkson
 "Walk Away" − singel szkockiego zespołu Franz Ferdinand
 "Walk Away" – singel kanadyjskiej piosenkarki Alanis Morissette
 "Walk Away" – singel niemieckiego DJ-a Alle Farbena i brytyjskiego piosenkarza Jamesa Blunta
 "Walk Away" – piosenka z repertuaru angielskiego piosenkarza Matta Monro
 "Walk Away" – piosenka zespołu The Sisters of Mercy z pierwszej płyty First and Last and Always z 1985 roku